La competizione dei tuffi dalla piattaforma 10 metri maschile è stata una delle quattro gare di tuffi inclusa nel programma dei Giochi della XX Olimpiade disputati a Monaco di Baviera nel 1972.

La competizione è stata divisa in due fasi:
 turno preliminare;
 finale.

Medaglie

Risultati

Tuffi ai Giochi della XX Olimpiade